Sébastien Le Prestre de Vauban – ingegnere francese
 Vauban – comune francese
 Vauban – quartiere della città tedesca di Friburgo in Brisgovia